Bradley Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bradley Peak (Alaska)
 Bradley Peak (Colorado)
 Bradley Peak (Wyoming)